Пэк Чи Хун ( [pɛ̝k̚.t͈ɕi.ɦun]; ) — южнокорейский футболист, полузащитник. С 2005 по 2010 год выступал за сборную Южной Кореи.

Клубная карьера 
В 2003 году Пэк присоединился к клубу Kей-Лиги «Чоннам Дрэгонз». Он провёл четыре матча в своём первом сезоне и семь игр во втором, но основным игроком так и не стал. Его результаты заметил тренер молодёжной сборной Южной Кореи Парк Сун-хва, который назначил его капитаном.

В 2005 году Пэк перешёл в ФК «Сеул». Он сыграл 15 матчей в сезоне 2005 года, забив один гол, а со следующего года стал основным игроком, сыграв за полсезона ещё 12 матчей.

В июле 2006 года полузащитник перешёл в «Сувон Самсунг Блюуингз» за 1,5 млн долларов. Отыграл за сувонскую команду, с перерывами на аренду в клубы «Санджу Санму» и «Ульсан Хёндэ», десять сезонов своей игровой карьеры, выиграв чемпионат Кореи и три национальных Кубка.

К клубу «Сеул И-Лэнд» присоединился в 2017 году. В 2018 году заключил контракт с гонконгским клубом Ли Ман.

Карьера в сборной 
В течение 2003—2005 годов привлекался в состав молодежной сборной Южной Кореи. После этого выступал за олимпийскую сборную, с которой был участником Азиатских игр 2006 и Олимпийских игр 2008 года.

В 2005 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Южной Кореи. В составе сборной был участником чемпионата мира 2006 года в Германии, однако на поле не выходил. Всего провёл за сборную 15 матчей.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Сеул И-Лэнд»
Игроки ФК «Ли Ман»